Морион (от  — «хмурый, мрачный», иногда — чёрный хрусталь) — чёрный или тёмно-бурый кварц, разновидность раух кварца.

Физические свойства и применение 
Плотность — 2,651 — 2,68 г/см³, показатель преломления — 1,54 — 1,56. При нагревании до 250—300 °C обесцвечивается. Обесцвеченный морион применяется наряду с кварцем в технике. Непрозрачный, слегка просвечивают только тонкие осколки или срезы мориона. Обработанный морион можно спутать с обсидианом, который в отличие от него никогда не бывает в кристаллах. За характерную форму излома и специфический блеск на Урале минерал называли «смоляк» или «цыган».

В ювелирной промышленности для огранки используются только отожжённые морионы, приобретшие в процессе отжига винно-жёлтую или золотистую окраску и превратившиеся в цитрины.

Месторождения 
Встречается в гидротермальных жилах, в пустотах гранитных пегматитов и грейзенах. Месторождения многочисленны и встречаются на Украине, Мадагаскаре, в Казахстане, Канаде, США, Бразилии, России (Урал, Забайкалье, Северный Кавказ, Алдан). Более 10 тонн весили некоторые кристаллы из пегматитов Володарск-Волынского месторождения на Украине, а в Казахстане найден кристалл мориона массой в 70 тонн.

История 
Встречается у Плиния под названием «моморион», им же упомянут индийский вариант названия — «прамнион». В России морион стал известен со времени начала уральских разработок, где минерал сопутствует аквамаринам и топазам; известно, что в 1787 году княгиня Екатерина Дашкова, первый директор Российской академии наук, прислала из Екатеринбурга для минералогического кабинета Академии чёрный кварц, покрытый мелкими прозрачными кристаллами горного хрусталя.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Описание мориона в Геовикипедии
 Морион и другие разновидности кварца

Разновидности кварца